Селюгино — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Многа, в 14 км от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района